Kiam ist der Familienname folgender Personen:

 Omar Kiam (1894–1954), US-amerikanischer Modedesigner und Kostümbildner
 Song Hoot Kiam (1830–1900), singapurischer Politiker
 Victor Kiam (1926–2001), US-amerikanischer Unternehmer